Чемпионат Польши 1981 — 38-е первенство, которое проходило с 8 по 23 февраля в Варшаве.

Таблица

Ссылки 
 XXXVIII Szachowe Mistrzostwa Polski Warszawa 1981
 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1981 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам